

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kownaty-Kolonia – kolonia wsi Kownaty w woj. podlaskim w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Kownaty-Kolonia – część wsi Kownaty w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Wilczyn

Zobacz też 
 Kownaty
 Kolonia